The Last Ship (Ultimul vapor) se poate referi la:

 The Last Ship (roman), un roman din 1988 de William Brinkley
 The Last Ship (serial TV), un serial TV din 2014 bazat pe romanul lui Brinkley
 The Last Ship (album), un album din 2013 al muzicianului englez Sting
 The Last Ship (musical), un musical din 2014 bazat pe albumul omonim al lui Sting